Lano (Corsica), een gemeente in het Franse departement Haute-Corse
Lano (Colle di Val d'Elsa), een plaats in de Italiaanse gemeente Colle di Val d'Elsa
Lano (tapijtweverij), Belgische tapijtweverij